Хакар (हकार) — ха, буква деванагари,   обозначает глухой глоттальный щелевой согласный [h].  Акшара-санкхья — ८ (8 - восемь).

Нумерация Ариабхаты
 ह (ха) - 100
 हि (хи) - 10000
 हु (ху) - 1000 000

Литература 
Бескровный В. М. Хинди-русский словарь [Текст] : Около 35000 слов и выражений / Под ред. акад. А. П. Баранникова ; С. прил. грамматич. очерка, сост. акад. А. П. Баранниковым ; Ин-т востоковедения Акад. наук СССР. — Москва : Гис, 1953. — 1224 с.

Деванагари